Ondogurvel — род тероподовых динозавров из подсемейства Parvicursorinae семейства альваресзаврид, включающий единственный вид — Ondogurvel alifanovi. Известен по ископаемым остаткам из отложений формации Баруун Гоёот в южной Монголии, относящихся к верхнему мелу (верхний кампан).

История открытия 
Род Ondogurvel и единственный вид O. alifanovi описали в 2022 году палеонтологи А. О. Аверьянов и А. В. Лопатин из Зоологического института РАН и Палеонтологического института им. А. А. Борисяка РАН соответственно. Родовое название происходит от  [ondo] — «яйцо», и  [gurvel] — «ящер, ящерица». Видовое название дано в честь покойного российского палеонтолога В. Р. Алифанова, обнаружившего голотип (PIN 5838/1) в 1999 году.

Голотип PIN 5838/1 представлен неполным скелетом, состоящим из фрагментов двух последних спинных позвонков, трёх передних крестцовых позвонков, правой подвздошной кости, правой лобковой и седалищной костей, сочленённых правой большеберцовой кости, малоберцовой кости, плюсневых костей II и IV и фаланг IV-1 и IV-2, а также правой пряжки, левой и правой фаланг передних конечностей II-1, правой бедренной кости, левой фаланги задней конечности II-1 и фрагментов неопределимых фаланг.

Описание 
Ondogurvel был небольшим бипедальным тероподовым динозавром. Как и у других представителей Parvicursorinae, у него была крепко сложенная плечевая кость и длинные задние конечности, свидетельствующие об активном образе жизни. В отличие от других альваресзаврид, у Ondogurvel плюсневые кости II и IV полностью срастаются вдоль места их контакта.

Классификация 
Аверьянов и Лопатин (2022) классифицировали Ondogurvel в составе подсемейства Parvicursorinae семейства Alvarezsauridae, основываясь на морфологии его кисти. Проведённый исследователями филогенетический анализ восстановил Ondogurvel в одной кладе с Xixianykus и Albinykus, характеризующейся совместно проксимально окостеневшими плюсневыми костями II и IV.

Авторы таксона предположили, что резкие различия в морфологии пряжки у представителей Parvicursorinae могут указывать на глубокое расхождение между линиями, представленными Mononykus с Ondogurvel и Linhenykus с биссектинским альваресзавридом (последнему в том же году было присвоено название Dzharaonyx).

Ниже приведена кладограмма согласно филогенетическому анализу Аверьянова и Лопатина (2022).

Палеоэкология 
Помимо Ondogurvel, из нэмэгэтского местонахождения (Nemegt locality) формации Баруун Гоёот описан овирапторид Nemegtomaia. Из других местонахождений той же формации известны остатки альваресзаврид (Ceratonykus, Khulsanurus и Parvicursor), дромеозаврид (Kuru и Shri), представителей Halszkaraptorinae (Hulsanpes; дейнонихозавры спорного систематического положения), овирапторид (Conchoraptor и Heyuannia), завропод (Quaesitosaurus), цератопсов (Bagaceratops и Breviceratops), пахицефалозавров (Tylocephale) и анкилозаврид (Saichania, Tarchia и Zaraapelta).

Примечания 

Альваресзавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии, описанные в 2022 году
Алифанов